Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1965 si disputò dall'8 al 20 marzo 1965. Si trattò della 27ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Bruins di UCLA allenati da John Wooden, al loro secondo successo consecutivo. Bill Bradley dei Princeton Tigers venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 23, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (5), West (5)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice

Allenatore: John Wooden
Vice-allenatore: Jerry Norman
Preparatore atletico: Ducky Drake

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1965
Campionato di pallacanestro NCAA Division I